Anna Skellern (née en 1985), actrice australienne.
 Peter Skellern (1947-2017), chanteur, auteur-compositeur, pianiste et acteur britannique.

Homonymie de patronyme